«Чече́но-Ингу́шское кни́жное издáтельство» — советское государственное издательство. Основано в 1925 году в Грозном. Ликвидировано.

История 
Основано в 1925 году в Грозном.

Специализировалось на выпуске массово-политической, производственной, сельскохозяйственной, художественной и краеведческой литературы, учебной литературы для чеченских и ингушских школ.

Было ликвидировано.

Примечания 

Издательства СССР
Издательства, основанные в 1925 году